watervaartuigen zoals:
Boot
Schip
Hovercraft
Ruimtevaartuig
Luchtvaartuig